Monfreid ist der Familienname folgender Personen: 

 Dorothée de Monfreid (* 1973), französische Illustratorin und Comiczeichnerin
 George-Daniel de Monfreid (1856–1929), französischer Kunstsammler und Maler 
 Henri de Monfreid (1879–1974), französischer Autor